Hermanos de sangre puede referirse a:

Hermandad de sangre, vínculo entre dos o más personas mediante un pacto de sangre.

En música
Hermanos de sangre (álbum de Loquillo), álbum del músico español Loquillo.
Hermanos de sangre (álbum de Viejas Locas), álbum de la banda argentina Viejas Locas.
Hermanos de sangre (El ritual), álbum de 2011 de la banda mexicana Anabantha.
Hermanos de sangre (La iniciación), sexto álbum de la banda mexicana Anabantha.
Hermanos de Sangre, organización que promueve la donación voluntaria de sangre en Venezuela.

En televisión
Hermanos de sangre, título que recibió en España la producción televisiva estadounidense Band of Brothers.

En teatro
Hermanos de sangre (musical), musical de Willy Russell (Blood Brothers).